Las siglas MSP pueden designar:
 Minero Siderúrgica de Ponferrada, la mayor compañía carbonera privada de España.
 Movimiento por la Sociedad y la Paz (Hamas), un partido político de Argelia.
 Maestría en Salud Pública, siglas: M.S.P.
 Mississippi State Penitentiary (Parchman)
 Misioneros Servidores de la Palabra
 Movimiento Social Patriota, agrupación neofascista de Chile.
 Maastricht Science Programme, un programa de estudio de sciencias ofrecido por la Universidad de Maastricht
 MSP (formato de archivo), un formato de imagen pre-BMP legible en las versiones más antiguas de Microsoft Paint.